SHZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Seshute's / Seshote (Lesotho)